Ле-Конке́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на захід від Парижа, 240 км на захід від Ренна, 65 км на північний захід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1228 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2705,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі люди 
 Бальтазар Гакет — мандрівник, природознавець, геолог, географ, лікар, педагог, вчений-енциклопедист. Вважається піонером в альпінізмі та в галузі дослідження природи Карпат; народився тут.

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер
 Форт острівця Керморван

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Ле-Конке на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Фіністер